Philosophia (lateinisch) steht für:

 Philosophie
 Philosophia Verlag, deutscher Wissenschaftsverlag in München
 (227) Philosophia, ein Asteroid